Орлови нокти или лоницера (Lonicera) е род покритосеменни растения от семейство Бъзови (Caprifoliaceae). Включва около 180 вида листопадни и вечнозелени изправени или увивни храсти със срещуположно наредени прости целокрайни листа. Цветовете са разположени по два в пазвите на листата върху обща дръжка или по няколко във връхни топчести съцветия. Венчето е различно обагрено и разсечено дълбоко двуустно. Плодът е сочна ягода с няколко семена. Някои от видовете се използват като декоративни растения, заради богатия си цъфтеж и красивата листна маса. Те понасят добре подстригването и са подходящи за живи плетове и бордюри. Размножават се чрез семена, резници и деление на храстите.

Видове

Източници